Gumpertsham ist der Ortsname von

 Gumpertsham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gumpertsham (Sauerlach), Ortsteil der Gemeinde Sauerlach, Landkreis München, Bayern
 Gumpertsham (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern